Die A Grupa 1959/60 war die 36. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. ZDNA Sofia wurde zum siebten Mal in Folge und zum insgesamt zehnten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stieg der Tabellenletzte in die B Grupa ab. Die Liga wurde für die folgende Spielzeit auf 14 Vereine aufgestockt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1959
Fußballsaison 1959/60